Hirschberg se poate referi la:

 Hirschberg an der Bergstraße, comună din landul Baden-Württemberg, Germania
 Hirschberg (Rhein-Lahn-Kreis), comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Hirschberg (Saale), oraș din landul Turingia, Germania
 Hirschberg (Warstein), localitate care aparține de orașul Warstein, Germania

Nume proprii